Pocketful of Miracles bezeichnet: 
 Pocketful of Miracles, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Die unteren Zehntausend von Frank Capra (1961)
 Pocketful of Miracles (Lied), Lied von von Jimmy Van Heusen